Формуладейльдин 2006 () — 64-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 2 апреля 2006 года и закончился 21 октября 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2006
Фарерские острова
2006 год на Фарерских островах